Dernbach et un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dernbach, ville de l'arrondissement de Neuwied en Rhénanie-Palatinat
Dernbach, ville de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
Dernbach (Westerwald), ville de l'arrondissement de Westerwald en Rhénanie-Palatinat